Толо́чко:

 Толочко Віктор Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Толочко Віктор Іванович (1922–2006) — український живописець.
 Толочко Петро Петрович (1938) — український історик.
 Толочко Олексій Петрович (1963) — український історик.
 Толочко Роман Любомирович (1968) — радянський та український футболіст і тренер

Українські прізвища